Универсалия ( «всеобщие [понятия]»):

 Универсалия — термин средневековой философии.
 Универсалия, или языковая универсалия, или лингвистическая универсалия, — термин лингвистики: свойство, присущее всем или подавляющему большинству естественных языков.
 Универсалии — общие свойства, присущие большинству объектов, изучаемых конкретной наукой (например, биологические универсалии, топонимические универсалии).